Aux États-Unis, le National Research Council  est une émanation de l'Académie américaine des sciences pour la réalisation d'enquêtes et de rapports. Cet organisme est décrit dans l'article Conseil américain de la recherche.

Au Canada, le National Research Council est synonyme du Conseil national de recherches Canada.

Au Royaume-Uni, le Research Councils UK est un organisme qui coordonne la politique scientifique de sept Conseils de recherche différents. Cet organisme est décrit dans l'article  Conseils de la recherche du Royaume-Uni.